Indonesië
 Polokarto (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Polokarto (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java